Tribunal de Comptes Europeu
 Tribunal de Comptes d'Eslovènia
 Tribunal de Comptes (Espanya)